Burlesque – genere di spettacolo parodistico
Burlesque – forma di critica letteraria
Neo-Burlesque – rivisitazione delle tradizionali esibizioni burlesque
Burlesque – film del 2010 diretto da Steven Antin
Burlesque – gruppo musicale londinese attivo negli anni settanta
Burlesque – album del 2006 dei Bellowhead
Burlesque – colonna sonora dall'omonimo film del 2010